Streets of Laredo (auch The Streets of Laredo oder The Cowboy's Lament) ist ein altes amerikanisches Traditional, das zu den Standards der Country-Musik zählt.

Herkunft 
Die Ballade hat ihren Ursprung im irischen Volkslied The Unfortunate Rake, das ca. 1790 entstand. Von Irland gelangte das Stück nach England, wo es unter dem Titel The Trooper Cut Down in His Prime vom Tod eines jungen britischen Soldaten erzählt, der an Syphilis stirbt. Seefahrer brachten die Melodie mit in die USA, wo sie von Cowboys zu Streets of Laredo adaptiert wurde. Diese Fassung spielt im Wilden Westen und erzählt die Geschichte eines jungen Cowboys, der angeschossen wurde. Im Sterben liegend erzählt er seine Geschichte einem vorbeikommenden Kameraden, der der Kleidung nach zu urteilen ebenfalls ein Cowboy ist. Er äußert Wünsche für sein Begräbnis und hofft des Weiteren, durch sein tragisches Schicksal den anderen Cowboy eines Besseren belehren zu können. Der Jazzstandard St. James Infirmary stellt eine andere Adaption des Liedtextes dar.

Verwendung 
Das Lied wurde im Laufe der Zeit von unzähligen Musikern in unterschiedlichen Genren aufgenommen, in der Regel jedoch von Folk- oder Country-Musikern. Einige bekannte Fassungen stammen von Jim Reeves, Marty Robbins, Eddy Arnold, Joan Baez, Burl Ives, Arlo Guthrie, Chet Atkins, Paul Westerberg und Johnny Cash. Letzterer nahm das Stück gleich zweimal auf, zuletzt 2002 auf American IV: The Man Comes Around.

Text 
Die älteste überlieferte Textversion stammt von Francis Henry Maynard aus dem Jahre 1876:

Streets of Laredo – Francis Henry Maynard (1876)

As I walked out in the streets of Laredo,
As I walked out in Laredo one day,
I spied a young cowboy wrapped up in white linen,
Wrapped in white linen as cold as the clay.
Oh beat the drums slowly and play the fife lowly;
Sing the Death March as you carry me along.
Take me to the valley, there lay the sod o'er me,
I'm a young cowboy and know I´ve done wrong.
I see by your outfit that you are a cowboy.
These words he did say as I boldly walked by.
Come sit down beside me and hear my sad story;
Got shot in the breast and I know I must die!
My friends and relations they live in the Nation:
They know not where their dear boy has gone.
I first came to Texas and hired to a ranchman,
O I'm a young cowboy and I know I've done wrong.
It was once in the saddle I used to go dashing:
It was once in the saddle I used to go gay.
First to the dram house and then to the card house,
Got shot in the breast and I'm dying today.
Get six jolly cowboys to carry my coffin;
Get six pretty maidens to sing me a song.
Put bunches of roses all over my coffin,
Put roses to deaden the clods as they fall.
Go gather around you a group of young cowboys,
And tell them the story of this my sad fate.
Tell one and the other before they go further,
To stop their wild roving before it's too late.
Go fetch me some water, a cool cup of water
To cool my parched lips," then the poor cowboy said.
Before I returned his spirit had left him
Had gone to his Maker, the cowboy was dead.
We beat the drum slowly and played the fife lowly,
And bitterly wept as we bore him along.
For awe all loved our comrade, so brave, young, and handsome,
We all loved our comrade although he'd done wrong.

Literatur

Weblinks 
 Text von The Unfortunate Rake
 

Volkslied
Folksong
Country-Song
Johnny-Cash-Song